Abigél keresztnév
 Abigél (1970) Szabó Magda regénye
 Abigél (1977) magyar film
 Abigél (2008) musical